Групповая шоссейная велогонка среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 года прошла 29 июля. В соревновании приняли участие 67 спортсменок из 36 стран. Дистанция гонки, проложенной на юго-западе Лондона, составила 140 км.

Золото завоевала 25-летняя нидерландка Марианне Вос, которая была серебряным призёром в этой дисциплине на пяти последних чемпионатах мира (2007—2011). Чемпионка мира 2010 и 2011 в этой дисциплине итальянка Джорджия Бронцини осталась на пятом месте. Олимпийская чемпионка 2008 года в этой дисциплине британка Николь Кук заняла 31-е место.

Призёры

Ход гонки 

Гонка стартовала в ясную погоду, однако затем погодные условия ухудшились и до самого финиша пошёл сильный дождь. В концовке в отрыв от основной группы ушла тройка участниц, которая между собой на финишной прямой и разыграла весь комплект медалей.

Результаты

Ссылки 

 Результаты на официальном сайте игр